El término valoración hace referencia a varios artículos:

Economía
Proceso de asignar un valor económico a un bien o servicio que posees y llevas a cabo 
En una valoración urbanística, se valoran los bienes y derechos de tipo inmobiliario (casas, terrenos...).
En una valorización financiera se valora la capacidad de una empresa de generar flujos de caja a futuro.
Se prefiere el término tasación cuando se valoran objetos como automóviles, joyas, obras de arte...
Se recurre al término peritaje cuando interviene un técnico (perito), con reconocimiento oficial, como en procesos judiciales, o por parte de alguna empresa, como es el caso de los peritos de empresas aseguradoras.

Química
 Una valoración química es un procedimiento para calcular la cantidad o concentración de una sustancia presente en una muestra. También se le conoce por el término de análisis volumétrico y puede ser de diferentes tipos.    

Práctica: cuando se pretende realizar un tipo de valoración basada en una reacción ácido-base o reacción de neutralización entre la sustancia cuya concentración se quiere conocer y la sustancia valorante, se utiliza la volumetría que hace referencia a la medida del volumen de las disoluciones empleadas, para determinar o calcular la concentración buscada.

Medicina
 La valoración de daño corporal, actividad médica que tiene por objetivo evaluar e informar de las lesiones, secuelas, menoscabos y perjuicios de un paciente, generalmente tras un accidente.

Matemáticas
 En matemáticas, la valoración es una medida de la multiplicidad de una estructura algebraica.